Тази страница представя турнира за Националната купа на България по футбол, проведен през сезон 1979/80. Тогава надпреварата носи името Купа на Съветската армия. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Първи предварителен кръг 
7 ноември 1979 г.

Втори предварителен кръг 
14 ноември 1979 г.

Трети предварителен кръг 
21 ноември 1979 г.

1/32 финали 
24 ноември и 1 декември 1979 г.

 През зимната пауза отборът на Раковски (Севлиево) променя името си на Росица (Севлиево)

1/16 финали 
8 и 15 декември 1979 г.

1/8 финали 
16 февруари 1980 г.

Четвъртфинали 
23 февруари 1980 г.

Полуфинали 
9 април 1980 г.

Финал

Голмайстори на турнира

Източници 
 bulgarian-football.com

8
8